Valle de Guadalupe puede referirse a los siguientes topónimos de México:

 Valle de Guadalupe (Baja California), valle en el estado de Baja California.
 Valle de Guadalupe (Jalisco), pueblo y municipio del estado de Jalisco.
 Valle de Guadalupe (Michoacán), localidad del estado de Michoacán.